Le saint-émilion grand cru est un vin rouge d'appellation d'origine contrôlée produit sur une partie des neuf communes de l'appellation saint-émilion. L'appellation fait partie du vignoble du Libournais, une des subdivisions du vignoble de Bordeaux.

Il existe en fait deux AOC dans la région de Saint-Émilion : d'une part l'AOC saint-émilion, et par ailleurs l'AOC saint-émilion grand cru. La différence entre les deux n'est pas géographique, elles couvrent la même aire d'appellation. La différence est liée à des conditions plus strictes : pour bénéficier de l'appellation saint-émilion grand cru, il faut un rendement limité à 40 hl/ha et un élevage de 12 mois minimum.

Vignoble 

Saint-Émilion, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Hippolyte, Saint-Étienne-de-Lisse, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Vignonet, et une partie de la commune de Libourne.

Classement

Premiers grands crus classés A 
 Château Angélus
 Château Ausone
 Château Cheval Blanc
 Château Pavie

Premiers grands crus classés B 
Château Beau-Séjour Bécot
Château Beauséjour (Duffau-Lagarrosse)
Château Bélair-Monange
Château Canon
Château Canon-La-Gaffelière
Château-Figeac
Château La Gaffelière
Château La Mondotte
Château Larcis-Ducasse
Château Pavie-Macquin
Château Troplong-Mondot
Château Trottevieille
Château Valandraud
Clos Fourtet

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
Site de l'INAO

Articles connexes 
 Classements des vins de Saint-Émilion
 Montagne-saint-émilion
 Saint-georges-saint-émilion
 Lussac-saint-émilion
 Puisseguin-saint-émilion

Vignoble de Saint-Émilion
Vin AOC dans la Gironde